Ясы () — этническая группа в Венгрии, первоначально одно из аланских племён, пришедшее на территорию Венгрии в XIII веке. Они расселились на равнине к востоку от Дуная. Эта область, расположенная в 70 км восточнее Будапешта, на Среднедунайской низменности, получила название Ясшаг () и на протяжении нескольких веков пользовалась особыми привилегиями.

История 
1028 г. — князь Ярослав Мудрый «ходи на ясы и взя их».

1116 г. — Ипатьевская летопись XV века сообщает следующее:
В се же лето посла Володимера сына своего Ярополка, а Давыд сына своего Всеволода, на Дон, и взяша три грады: Сугров, Шарукан, Балин. Тогда же Ярополк приведе себе жену, красну вельми, Ясьского князя дщерь полонив.
Во время монголо-татарского нашествия часть ясов попала в иго, другая часть ушла в Венгрию (Паннонию).

Есть известие, будто советники Мамая накануне Куликовской битвы говорили ему: «Орда твоя оскудела, сила твоя изнемогла; но у тебя много богатства, пошли нанять генуэзцев, черкес, ясов и другие народы».

Современное положение 
Современные ясы в значительной степени ассимилированы венграми: ещё в XVII веке они полностью утратили свой язык и перешли на венгерский. Однако в последнее время среди ясов наблюдается рост национального самосознания: регулярно проводятся фестивали ясской культуры, повышается интерес к собственной истории, налаживаются связи между Ясшагом и Осетией.

В 2008 году владикавказской киностудией «Нарт-Арт-студия» был выпущен документальный фильм Темины Туаевой «Венгерская Алания».

В мае 2009 года делегация венгерских ясов посетила Северную Осетию. По возвращении в Венгрию члены делегации направили на имя полномочного представителя РСО-А Александра Тотоонова благодарственное письмо. В нём, в частности, говорится:

«В ходе пятидневного визита в Северную Осетию мы ознакомились с жизнью и бытом современных алан-осетин. На земле предков мы, венгерские осетины, чувствовали себя комфортно, власти Северной Осетии сделали всё для этого. Первый и важный шаг в установлении братских отношений между осетинами и ясами уже сделан.

Покорнейше благодарим Вас ещё раз за помощь, оказанную во время нашего пребывания в Москве.

С глубокоуважением, Ласло Добош — председатель общества ясов; Эдит Х. Батхо — директор музея ясов; Бела Ковач — литературовед; венгерские аланы».

См. также 
 Ясский язык
 Яссы (город)
 Аланы
 Сарматы
 Венгры
 Ясшаг
 Языги

Примечания

Литература

Ссылки 
 Венгерская Алания
 Ясы
 Alán Testvériség (венг.)

Аланы

Иранские народы
Иранские кочевые народы